Візир — титул вищих посадових осіб в мусульманських монархіях

Техніка 
 Візир — частина оптичного (геодезичного аба астрономічного) інструмента, за допомогою якого проводять візування — наведення оптичного інструмента на віддалений об'єкт або обрану точку віддаленого об'єкта.
 Візир — застаріла назва видошукача
 Візир — прицільний пристрій з прорізом
 Візир — оптичний прилад для визначення відхилення літального апарату від обраного курсу під впливом вітру

Прізвище 
 Візир Гаврило Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Інше 
 «Візир» — сучасний (2009 рік) прилад для вимірювання швидкості руху автомобілів та фіксації (фотографічного документування) перевищення їми дозволенної швидкості
 Візир — прохідна лінія для інвентаризації лісу, що прорубують у кварталах лісових масивів.

Див. також 
 Візір — українське прізвище

Джерела 
 
 Словник іншомовних слів, За редакцією О. С. Мельничука, Головна редакція Української Радянської Енциклопедії Академії Наук Української РСР (АН УРСР), Київ — 1974.